Franciaország
Saint-Sernin, település Ardèche megyében
Saint-Sernin, település Aude megyében
Saint-Sernin, település Lot-et-Garonne megyében